Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але цього разу Пен відмовилась від участі через травму спини. Сє грала в парі з Флавією Пеннеттою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в першому колі їх перемогли Клаудія Янс-Ігначик і Андрея Клепач.

Перші сіяні Мартіна Хінгіс і Саня Мірза виграли титул, у фіналі перемігши пару Катерина Макарова і Олена Весніна з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw

BNP Paribas Open, жінки, парний розряд
BNP Paribas Open 2015